Die Magyarische Koalition (, ungarisch: Magyar Koalíció) ist eine Koalition von drei Parteien in Serbien.

Für die serbische Parlamentswahl 2008 gingen die drei ungarischen Parteien, Vajdasági Magyar Szövetség, Vajdasági Magyar Demokrata Párt und Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége eine Koalition ein. Vorsitzender der Koalition ist István Pásztor. Sie gewannen vier Sitze im serbischen Parlament. Parlamentsmitglieder sind Elvira Kovács, Árpád Fremont, László Varga und Bálint Pásztor. Für die Regierungsbildung unterstützten sie die Koalition Für ein europäisches Serbien.

Weblinks 

 Website der Magyarischen Koalition (serbisch)

Parteienkoalition (Serbien)